La gare principale de Genève s'appelle Genève-Cornavin. Les autres gares CFF de la ville sont :
 la gare de Genève-Aéroport desservant l'aéroport de Cointrin ;
 la gare de Genève-Champel, située sur la nouvelle ligne CEVA (Genève-Annemasse) ;
 la gare de Genève-Eaux-Vives, située sur la nouvelle ligne CEVA (Genève-Annemasse) ;
 la gare de Genève-Sécheron située à la sortie de la ville en direction de Lausanne ;

On peut aussi citer, bien qu'en dehors du territoire communal, les gares de Lancy-Pont-Rouge (en service), Lancy-Bachet et Chêne-Bourg jalonnant le parcours du CEVA entre Cornavin et Annemasse.

Articles connexes
 Liste de gares du canton de Genève

Gare dans le canton de Genève
Gare par ville